Chiappeto ima više značenja:
 Chiappeto, Pavia
 Chiappeto, Piacenza